Carlos Castán puede referirse a:

 Carlos Castán Andolz, escritor español.
 Carlos Castán Usieto, deportista español.